Rapporto (ciclismo) – sistema di trasmissione a catena
 Rapporto (matematica) – divisione tra due grandezze omogenee
 Rapporto informativo – relazione su un fatto o un avvenimento
 Relazione interpersonale – relazione tra due o più persone
 Rapporto giuridico – relazione tra soggetti di diritto
 Rapporto di lavoro – rapporto giuridico che ha origine dal contratto di lavoro
 Rapporto sessuale – attività tra due o più individui dalla quale si ricava piacere sessuale